Walter Costa –  campione italiano di mountain bike
Walter Bandeira da Costa (n. 1973) –  cestista angolano